Пасо дел Лимон има више значења:

 Пасо дел Лимон (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пасо дел Лимон (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пасо дел Лимон (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику